Bramer ist

ein Familienname:
 Benjamin Bramer (1588–1652), deutscher Künstler, Architekt, Baumeister, Geodät und Mathematiker
 Josef Bramer (* 1948), österreichischer Maler
 Leonaert Bramer (1596–1674), niederländischer Maler 

ein Ortsname:
 Bramer (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bramer (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Brammer (Begriffsklärung)
 Pramer